Setoxylobates är ett släkte av kvalster. Setoxylobates ingår i familjen Protoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Setoxylobates